Омак Семёнович Сюрюн (тув.: Омак Семён-оглу Сүрүң, род. 2 января 1988) — российский борец вольного стиля, по национальности — тувинец. Выступает за Новосибирскую область в весовой категории 57 кг, мастер спорта. Серебряный призёр чемпионата России 2014 года, дважды бронзовый призёр чемпионатов России 2012 и 2013 годов.

Тренеры 
Первым тренером Сюрюна Омака является Ооржак А. Б.. На данный момент его личными тренерами являются Ооржак А. Б. м Исламов Р. Р. Выступает от Новосибирской области (2014)

Успешные турниры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Сюрюн Омака на сайте Федерации спортивной борьбы России

Борцы России